Österrike kan syfta på:

 Österrike – en stat i Centraleuropa, 1945–
Markgrevskapet Österrike – ett markgrevskap i Tysk-romerska riket, 976–1156
Hertigdömet Österrike – ett hertigdöme i Tysk-romerska riket, 1156–1806
Ärkehertigdömet Österrike – ett ärkehertigdöme i Tysk-romerska riket, 1453–1806
Kejsardömet Österrike – ett kejsardöme i Centraleuropa, 1806-1867
Österrike-Ungern – ett kejsardöme i Centraleuropa, 1867-1918
 Republiken Tysk-Österrike – skapades efter första världskriget, 1918–1919
 Första republiken Österrike – en period i Österrikes historia, 1919–1934 (1938)
 Austrofascism – ett auktoritära styre i Österrike, 1934–1938
 Anschluss – Tysklands annektering av Österrike 1938
 Tyska riket – det officiella namnet på den tyska staten (1871)–1943
 Stortyska riket – det officiella namnet på det tidigare Tyska riket, 1943–1945